Moritz Kaiserfeld Edler von Blagatinschegg (* 24. Jänner 1811 auf Schloss Mannsberg bei Pettau; † 14. Februar 1885 auf Schloss Birkenstein bei Birkfeld) war ein österreichischer Politiker der Habsburgermonarchie.

Er war der älteste Sohn von Franz Ludwig Blagatinschegg Edler von Kaiserfeld († 1856) und dessen Ehefrau Karoline Antonie Aichmayr († 1856).

Kaiserfeld war Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung. Von 1871 bis 1884 war er Landeshauptmann der Steiermark, von 1868 bis 1870 Präsident des Abgeordnetenhauses. Im Jahr 1871 wurde er zum Mitglied des Herrenhauses ernannt.

Familie 
Er heiratete am 16. April 1838  Marie Klementine von Raglovich verwitweten Gräfin von Manneville, Tochter des Generals Clemens von Raglovich. Das Paar hatte einen Sohn:
 Moritz (* 1839; † 9. Januar 1909) ⚭ Antonie von Franck (1847–1933)

Literatur 
 
 
 Franz Xaver Krones, Moritz von Kaiserfeld: Sein Leben und Wirken als Beitrag zur Staatsgeschichte Oesterreichs in den Jahren 1848 bis 1884, 
 Mittheilungen des Historischen Vereines für Steiermark Heft 36 (1888) pdf

Weblinks 
 
 Moritz von Kaiserfeld bei parlament.gv.at

Mitglied des Herrenhauses (Österreich)
Abgeordneter zum Abgeordnetenhaus (Österreich)
Landeshauptmann (Steiermark)
Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung
Geboren 1811
Gestorben 1885
Mann